Hierarchia catholica
 Catholic-Hierarchy.org